Een Chinese familienaam
Een antieke, Chinese luit: Qinqin (秦琴)
Een antiek, Chinees tokkelinstrument: Guqin (古琴)
Een staat: Qin (staat) (秦; 778-221 v.Chr.)
Een dynastie: Qin-dynastie (秦朝; 221-206 v.Chr.)
Een wielerploeg: Qin Cycling Team